Пётр Цветков:
 Цветков, Пётр Алексеевич (1908—1989) — советский инженер-механик, дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Цветков, Пётр Иванович (1845—1914) — российский филолог и педагог, научный писатель, переводчик, священнослужитель.
 Цветков, Пётр Михайлович (ок. 1803—1877) — русский священник, законоучитель, богослов XIX века.
 Цветков, Пётр Павлович (1875—1919) — российский востоковед, разведчик, капитан Генерального Штаба.